Grabau kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Grabau, Stormarn, ort och kommun, Schleswig-Holstein, 
 Grabau, Lauenburg, ort och kommun, Schleswig-Holstein,